Brouwerij De Roos in Aalst, opgegaan in Brasseries et Malteries Alostoises
 Brouwerij De Roos (Rozendaal), een voormalige brouwerij in Rozendaal
 Brouwerij De Roos (Mariakerke), een voormalige brouwerij te Mariakerke